Louis Leclercq, né à Liège le  et mort à Paris le , est un juriste et avocat à la Cour de cassation en Belgique.

Voir aussi 
 Famille Leclercq (Belgique)

Notes et références 

Louis
Avocat belge du XIXe siècle
Naissance en août 1829
Naissance à Liège
Décès en janvier 1883
Décès dans le 1er arrondissement de Paris
Décès à 53 ans